Roland Stoltz (né le  à Överkalix en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1975-1976 || Skellefteå AIK || Elitserien ||32 ||15 ||10 ||25 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Skellefteå AIK || Elitserien ||32 ||12 ||5 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 || Skellefteå AIK || Elitserien ||34 ||14 ||13 ||27 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Skellefteå AIK || Elitserien ||36 ||16 ||12 ||28 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 || Skellefteå AIK || Elitserien ||36 ||15 ||9 ||24 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	
|1980-1981 || Skellefteå AIK || Elitserien ||35 ||18 ||19 ||37 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Capitals de Washington || LNH ||14 ||2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Skellefteå AIK || Elitserien ||||20 ||7 ||7 ||14 ||24 ||||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Skellefteå AIK || Elitserien ||||31 ||4 ||8 ||12 ||26 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Skellefteå AIK || Elitserien ||||35 ||8 ||22 ||30 ||36 ||||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1984-1985 || Skellefteå AIK || Elitserien ||||36 ||17 ||17 ||34 ||36 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Skellefteå HC || Division 1 ||||30 ||15 ||23 ||38 ||28 ||||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987 || Skellefteå HC || Elitserien ||||34 ||7 ||11 ||18 ||38 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||  Malå IF || Division 2 ||||23 ||19 ||23 ||42 ||0 ||||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||  Malå IF || Division 2 ||||1 ||2 ||2 ||4 ||0 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-

|||14 ||2 ||2 ||4 ||14 ||||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1954
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché